Sergueï Martynov (né en 1953), homme politique biélorusse
  (né en 1962), tueur en série russe
  (né en 1965), archer kazakhstanais
 Sergei Martynov (né en 1968), tireur sportif soviétique puis biélorusse
  (1971-1997), lutteur russe